Richard Julin kan syfta på:
 Richard Julin (1877–1962), en svensk bankdirektör
 Richard Julin (kurator) (född 1967), en svensk kurator
 Richard Juhlin (född 1962), en svensk champagnekännare och författare